Butino – tipo di alchini
1-butino – composto chimico detto anche etilacetilene
2-butino – composto chimico